Вильягатон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сепеда. Занимает площадь 167,50 км². Население — 648 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона